Collin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Edward Collin
 P. Collin